Вестби има више значења:
 Вестби (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Вестби (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана
 Вестби (Норвешка)